Ящик Пандо́ры — предмет из древнегреческого мифа о Пандоре, заключавший в себе бедствия, несчастья и надежду.

Произведения 
 «» — роман Франка Ведекинда, лёгший в основу оперы Альбана Берга «Лулу» и одноимённого фильма Георга Пабста (1904).
 «Ящик Пандоры» — немой фильм Георга Пабста по роману Франка Ведекинда (Германия, 1929).
 «Ящик Пандоры» — эссе Роберта Хайнлайна (1952).
 «» — документальный телесериал производства BBC (1992).
 «» — художественный фильм Йешимы Устаоглу (Турция, 2008).
 «» — 4-й музыкальный альбом французской певицы Жюли Зенати.
 «Ящик Пандоры» — трек из альбома «Время X» группы Louna.

Топоним 
 Ящик Пандоры — пещера в Кузнецком Алатау, республика Хакасия, Россия.
 «» — ночной клуб в 1960-х годах в Лос-Анджелесе.